Caroline Baehr est une actrice française née le  à Asnières-sur-Seine (Hauts-de-Seine)      .

Biographie

Filmographie

Cinéma
 1997 : Ma vie en rose d'Alain Berliner
 2000 : Les Autres Filles de Caroline Vignal
 2002 : Je brûle dans le vent (Brucio nel vento) de Silvio Soldini
 2003 : La Fleur du mal de Claude Chabrol
 2005 : Caché de Michael Haneke
 2009 : Le Bal des actrices de Maïwenn
 2010 : Memory Lane de Mikhaël Hers
 2015 : À trois on y va de Jérôme Bonnell
 2015 : La Vie très privée de Monsieur Sim de Michel Leclerc

Télévision
 1998 : Commandant Nerval, épisode : Une femme dangereuse : Chesnais
 1998 : Commandant Nerval, épisode : Frères ennemis : Chesnais
 1999 : Fleurs de sel d'Arnaud Sélignac
 2001 : L'Amour sur un fil de Michaëla Watteaux
 2001 : Les Cordier, juge et flic saison 9, épisode 6 : Le lien de sang de Bertrand van Effenterre : Sandra
 2002 : Si j'étais lui de Philippe Triboit
 2002 : Sauveur Giordano (1 épisode)
 2004 : Le Miroir de l'eau : Alexandra
 2006 - 2008 : Mafiosa : Marie-Luce Paoli
 2010 : Julie Lescaut - saison 19, épisode 3 : Rédemption de Dominique Tabuteau : Marion Feuillant
 2011 : Hard (Saison 2) : Cliente SDF
 2014 : Lanester de Franck Mancuso : Nathalie Marquand
 2014-2017 : Alex Hugo - épisode pilote La mort et la belle vie de Pierre Isoard et saisons 1, 2, 3 : Émilie
 2017 : Section de recherches - saison 11 épisode 11 Origine d'Alexandre Pidoux
 2019 : Alex Hugo - épisode Mémoire morte de Thierry Petit, saison 5 : Émilie
 2021 : Les Invisibles de Chris Briant et Axelle Laffont (épisode 3) : Stéphanie Rochette

Liens externes 

 Cinétéa

Actrice française de cinéma
Naissance en novembre 1967
Naissance à Asnières-sur-Seine
Naissance dans le département de la Seine